Bradley kan avse

 M2/M3 Bradley – amerikanskt stridsfordon
 Bradley-effekten – opinionsundersökningar
  – amerikansk fregatt av Oliver Hazard Perry-klass

Personer
 Andrew Cecil Bradley (1851–1935), engelsk litteraturvetare
 Bradley Scott (född 1989), engelsk MMA-utövare
 
 F.H. Bradley, brittisk filosof
 Henry Bradley, brittisk språkforskare
 James Bradley, engelsk astronom
 General Omar Bradley, amerikansk befälhavare från andra världskriget.

Geografi

Antarktis 

 Bradley (ö), 
 Bradley (udde),

Storbritannien 

 Low Bradley, ort, England, North Yorkshire, 
 Bradley, Staffordshire, ort, 
 Bradley, Cheshire, tidigare civil parish, 
 Bradley, Lincolnshire, ort, 
 Bradley, Hampshire, ort, 
 Bradley, Derbyshire, ort, 
 Bradley, Gloucestershire, ort,   
 Bradley, Wales, ort i Wrexham, Wales, 
 Bradley, West Midlands, ort i Wolverhampton, West Midlands, 
 Bradley, West Yorkshire, stadsdel i Huddersfield, West Yorkshire, 
 Bradley Stoke, ort i Gloucestershire,

USA 

 Bradley, Arkansas, Lafayette County, 
 Bradley, Oklahoma, Grady County, 
 Bradley, South Carolina, Greenwood County, 
 Bradley, West Virginia, Raleigh County, 
 Bradley, Illinois, ort, Kankakee County, 
 Bradley, Maine, Penobscot County, 
 Bradley (gruva), New Mexico, Luna County, 
 Bradley International Airport –  flygplats i Windsor Locks, Connecticut, USA
 Bradley, Wisconsin

Se även
 Bradley County
 Mount Bradley

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar